Graugans steht für:
 Graugans, eine Vogelart
 Graugans (Zeitschrift), eine Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Grágás, ein altisländisches Rechtsbuch